Doncaster peut se référer à:

Toponymie

 Doncaster, une ville du Yorkshire du Sud, en Angleterre,
 Arrondissement métropolitain de Doncaster (English: Metropolitan Borough of Doncaster), un quartier dans le Yorkshire du Sud, en Angleterre
 Doncaster 17, une réserve indienne située dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada
 Rivière Doncaster, dans la municipalité régionale de comté de Les Pays-d'en-Haut, dans les Laurentides, au Québec, au Canada
 Doncaster, ville en banlieue de Melbourne, en Australie.
District électoral de Doncaster, un ancien district électoral à Victoria, Australie.
 Doncaster, Maryland (homonymie), plusieurs endroits dans l'État américain du Maryland

Autres

Doncaster (horse), une course de chevaux à Doncaster (Angleterre), en Angleterre.
Doncaster Rovers FC, un club de football qui compétitionne dans une ligue anglaise.
 Hippodrome de Doncaster, à Doncaster, en Angleterre.
 Doncaster Rovers Belles Ladies Football Club
 Doncaster Knights, un club de rugby à XV anglais qui évolue dans la deuxième division anglaise.